Квалификация на мужской волейбольный турнир Игр XXX Олимпиады в Лондоне проходила с 13 августа 2011 по 10 июня 2012 года. 

В организованных Международной федерацией волейбола и её региональными конфедерациями отборочных турнирах были определены 11 участников Олимпийских игр. Сборная Великобритании, представляющая страну-организатора Игр, в квалификации не участвовала.

По традиции первые три путёвки на олимпийский турнир были разыграны на Кубке мира в Японии. Следующим этапом отбора явились четыре континентальных квалификационных турнира, победители которых также стали участниками Олимпиады. Оставшиеся четыре путёвки в Лондон-2012 были разыграны в трёх турнирах Международной федерации волейбола, в рамках одного из которых проведён турнир Азиатской конфедерации волейбола (AVC).

Квалифицированные команды

Кубок мира

Африканский олимпийский квалификационный турнир

Европейский олимпийский квалификационный турнир

1-й предварительный раунд

2-й предварительный раунд

Предквалификационный раунд

Группа 1

Подгруппа А

Подгруппа B

Полуфиналы

Финал

Группа 2

Подгруппа А

Подгруппа B

Полуфиналы

Финал

Группа 3

Подгруппа А

Подгруппа B

Полуфиналы

Финал 

Победители предквалификационного раунда (,  и ) вышли в финальный европейский квалификационный турнир, где также сыграют:  (организатор), ,  (по итогам чемпионата Европы),  и  (вместо отобравшихся на Олимпиаду через Кубок мира сборных России и Польши).

Финальный раунд

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Североамериканский олимпийский квалификационный турнир

Группа A

Группа B

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы

Индивидуальные призы

Южноамериканский олимпийский квалификационный турнир

Мировой олимпийский квалификационный турнир 1

Мировой олимпийский квалификационный турнир 2

Мировой олимпийский квалификационный турнир 3

Примечания

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте Игр  
 Правила квалификации  

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012
Волейбол на летних Олимпийских играх 2012
2011 год в волейболе
2012 год в волейболе